TSS steht für:
 Daimler TSS, deutscher konzerninterner IT-Dienstleister
 Task State Segment, ein Prozessverwaltungsbereich in der x86-Computer-Architektur
 Tendenz zur steigenden Silbensonorität
 Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigungen
 Theodor-Storm-Schule Husum, ein Gymnasium mit Musikzweig in Husum (Nordfriesland)
 Tiefsetzsteller, siehe dazu Abwärtswandler
 Time Stamping Service, einen „Zeitstempeldienst“, siehe Zeitstempel
 Tire Safety System, Reifendruckkontrollsystem
 Ton Steine Scherben, eine deutsche Rockband
 Total Suspended Solids, ein Messwert für Wasserverschmutzung
 Toxisches Schocksyndrom, oft durch Tampons hervorgerufen, engl. toxic shock syndrome
 Traditionsschifferschein
 Traffic separation scheme, englische Bezeichnung für ein Verkehrstrennungsgebiet in der Seefahrt
 Transcription Start Site, siehe Transkription (Biologie)
 Trelleborg Sealing Solutions, ein Anbieter von Dichtungen und Dichtungslösungen
 Telefonstecksystem, die österreichische Norm für Telefonsteckdosen
  total sum of squares, englisch für Totale Quadratsumme, ein Begriff aus der Statistik
 Bahnhof Stuttgart Schwabstraße nach DS 100

tss steht für:
 Taiwanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), auf der japanischen Gebärdensprache basierende Gebärdensprache auf Taiwan

TSS